Antoni Vives Fierro, (Barcelona, 1940), pintor català
 Antoni Vives i Tomàs (Barcelona, 1965), economista català
 Antoni Vives (cantant), cantant de mitjan 
 Antoni Vives i Estover, paer en cap de Lleida durant la segona República